Diese sortierbare Liste führt die 4002 Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in Schweden.

Hinweise zu den Angaben in der Tabelle 
 Gebietsname: Amtliche Bezeichnung des Schutzgebiets
 Bild/Commons: Bild und Link zu weiteren Bildern aus dem Schutzgebiet
 WDPA-ID: Link zum Schutzgebiet in der World Database on Protected Areas
 EEA-ID: Link zum Schutzgebiet in der Datenbank der European Environment Agency (EEA)
 seit: Datum der Ausweisung als Schutzgebiet
 Lage: Geografischer Standort
 Fläche: Gesamtfläche des Schutzgebiets in Hektar
 Bemerkungen: Besonderheiten und Anmerkungen

Bis auf die Spalte Lage sind alle Spalten sortierbar.

Blekinge län

Dalarnas län

Gävleborgs län

Gotlands län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Kronobergs län

Norrbottens län

Örebro län

Östergötlands län

Skåne län

Södermanlands län

Stockholms län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Weblinks 

 Natura 2000 Network Viewer
 Kartverktyget Skyddad natur

Schweden
!FFH